

Geografia
 Phelan – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, nella contea di San Bernardino in California

Persone
 Brittany Phelan (1991) – sciatrice freestyle ed ex sciatrice alpina canadese
 Jack Phelan, propr. John Edward Phelan (1925) – ex cestista statunitense
 James Duval Phelan (1861-1930) – politico e banchiere statunitense
 Jim Phelan, propr. James Joseph Phelan (1929-2021) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Mike Phelan, propr. Michael Christopher Phelan (1962) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Nancy Phelan (1913-2008) – scrittrice australiana
 Patrick Phelan (1985) – calciatore statunitense
 Robert Phelan Langlands (1936) – matematico canadese
 Santiago Phelan (1974) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 argentino
 Terry Phelan (1967) – ex calciatore irlandese

Altro
 Jim Phelan National Coach of the Year Award – premio per gli allenatori di pallacanestro
 Struttura di Weaire-Phelan''' – in geometria, struttura tridimensionale complessa